

Sigle 
 Gauche Démocratique (Sinistra democratica) – gruppo parlamentare francese
 Giovani Democratici  – giovanile del Partito Democratico
 Grande distribuzione  – canale di vendita commerciale
 Green Day  – gruppo musicale
 GD – nel diritto fallimentare è abbreviazione di giudice delegato.

Aziende 
 G.D  – originariamente (dal 1923 al 1938) casa motociclistica italiana – Dal 1939 si dedica alla produzione di macchine per l'imballaggio e per il settore tabacco. Oggi appartenente al gruppo Coesia. Ha sede in Bologna

Chimica 
 Gd – simbolo chimico del  gadolinio
 GD – sigla del soman, un gas nervino

Codici 
 GD – codice vettore IATA di Air Alpha Greenland
 gd – codice ISO 639 alpha-2 del gaelico scozzese
 GD – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Grenada
 GD – codice ISO 3166-2:LY del distretto di Ghadames (Libia)
 GD – codice ISO 3166-2:SO di Gedo (Somalia)

Informatica 
 .gd  – dominio di primo livello di Grenada
 GD Graphics Library  – libreria grafica open-source

Sport 
 GD – nelle statistiche di vari sport, differenza reti (goals difference)

Altro 
 Gd – abbreviazione di Lettera di Giuda
 GD – targa automobilistica di Gmünd (Austria)
 GD – targa automobilistica della città di Danzica (Polonia)
GD – abbreviazione di G-Dragon, cantante sudcoreano 
GD – abbreviazione di Geometry Dash.

Altri progetti